Первый дивизион 1988 () — 77-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 15 мая 1988 года и закончился 24 сентября 1988 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1988
Исландия
1988 год в Исландии